Талла́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Административный центр кантона Таллар. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05074.

Климат

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1909 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 1218 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 903 были экономически активными, 315 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 75,7 %). Из 903 активных работали 814 человек (448 мужчин и 366 женщин), безработных было 89 (39 мужчин и 50 женщин). Среди 315 неактивных 91 человек были учениками или студентами, 111 — пенсионерами, 113 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок XIV века, исторический памятник с 1969 года. Включает часовню со статуей Пресвятой Троицы, караульное помещение, рыцарский зал и склеп.
 Церковь Сен-Грегуар, исторический памятник с 1931 года.
 Аэродром «Гап — Таллар».

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки